El apellido Dugès puede referirse a: 
 Antoine Louis Dugès (1797 - 1823), médico y naturalista francés.
 Sus hijos:
 Alfredo Dugès (1826 - 1910), zoólogo y botánico, que desarrolló su carrera en México.
 Eugenio Dugès (1826-1895), entomólogo, que también trabajó en México.